

Крайно класиране

Победители 
 Ювентус:         
Шампиони на Италия за двадесет и седми път.
 Милан ( настоящ победител в Шампионска лига и  Копа Италия), Ювентус, Интер и Лацио:
Класират се за Шампионска лига.
 ФК Парма, Удинезе и Рома:
Класират се за Купа на УЕФА.
 Перуджа Калчо:
Класират се за Интертото.
 ФК Торино, Комо, Пиаченца и Аталанта БК: 
Изпадат в Серия Б.

Голмайстори 

Първенство на Италия по сезон